Междурнародна футболна купа 1965/66 е 5-ото издание на турнира, проведено през сезон 1965/66. Турнирът се състои от 32 отбора, разпределени в 8 групи. Победителите от всяка група се класират за фазата на директна елиминация.

Групова фаза

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3 

1 Югославската футболна федерация изтегля Железничар от последващо участие в турнира.

Група B4

Четвъртфинал 
Срещите се състоят в периода между 22 септември и 27 октомври 1965 г.

2 Хими Лайпциг печели след хвърляне на монета.

Полуфинал 
Срещите се състоят в периода между 15 декември 1965 г. и 11 април 1966 г.

3 Норшьопинг печели след хвърляне на монета.

Финал 
Срещите се играят на 10 и 30 май 1966 г.

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото